Jan Novák puede referirse a:
Jan Novák (1921-1984), compositor checo.
Jan Novák (1953), escritor checo-estadounidense.